Nascer do sol
Alvorada (álbum)  — dos portugueses Andarilhos
Alvorada (canção de Vanessa Silva)
Alvorada (editora) — editora da companhia discográfica portuguesa Rádio Triunfo
Alvorada (jornal) — periódico português
Alvorada FM — estação de rádio brasileira
Palácio da Alvorada — residência oficial do presidente da República Federativa do Brasil
Unidos do Alvorada — escola de samba de Manaus
Paraíso da Alvorada — escola de samba do Rio de Janeiro

Localidades
Cidades no Brasil
Alvorada (Rio Grande do Sul)
Alvorada (Tocantins)
Alvorada do Sul — município do estado do Paraná
Alvorada do Norte — município do estado de Goiás

Subdivisões municipais do Brasil
Alvorada (distrito) — Sede do município de Alvorada, no Rio Grande do Sul
Alvorada (Macapá)
Alvorada (Manaus)
Alvorada (Timóteo)

Ver também

Desambiguações de topônimos